Людми́ла Григо́рьева:
 Григорьева, Людмила Алексеевна (род. 1940) — российский политический деятель.
 Григорьева, Людмила Ильинична  (род. 1962) — российский религиовед, философ религии, социолог религии и общественный деятель.